«Очень дикие штучки» () — комедия 1998 года, наполненная чёрным юмором. Режиссёр фильма — Питер Берг.

Сюжет 
Кайл Фишер собирается жениться. И его друзья организуют мальчишник. Они решают праздновать последние холостяцкие дни Кайла в Лас-Вегасе. Шафер и лучший друг Кайла Роберт приглашает в номер отеля стриптизёршу, которую в порыве страсти нечаянно убивает один из друзей. В то время, когда они решают, какие будут их действия в дальнейшем, в дверь стучится охранник отеля. Последний тоже становится их жертвой. Но это ещё не всё: друзья умирают один за другим…

В ролях

Критика 
Картина получила, в целом, негативные отзывы критиков.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 43%, на основании 56 рецензий критиков, со средней оценкой 5,7 из 10. Критический консенсус сайта гласит: "Подлый и пустой" .

Роджер Эберт писал, что «Очень дикие штучки» — «неплохой фильм, просто предосудительный» .

Мейтленд МакДонах из TV Guide писал: «В мире, наполненном грубыми ситкомами, горький, худший из возможных сценариев Берга действительно выделяется» .

Награды и номинации 
 Csapnivalo Awards
  — номинация на награду Golden Slate за «Самый смешной фильм»
  — награда Golden Slate «Лучшему актёру» (Кристиан Слейтер)
 Deauville Film Festival
  — номинация на Специальный Гран-При (Питер Берг)
  — награда Fun Radio Trophy (Питер Берг)
 San Sebastián International Film Festival
  — награда «Золотая ракушка» (Питер Берг)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1998 года
Кинокомедии 1998 года
Кинокомедии США
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Interscope Communications
Чёрные комедии США